La saison 2014-2016 de léquipe de France de football fait suite au quart de finale perdu lors de la Coupe du monde de football de 2014. Durant cette période la sélection française, en tant que pays organisateur de l'Euro 2016, est qualifiée d'office pour la prochaine compétition européenne. Elle ne disputera donc seulement que des matchs amicaux en attendant le coup d'envoi de l'Euro le . L'équipe de France est dirigée par Didier Deschamps.

Histoire

L'Euro 2016 

Lors de cette campagne, la France se prépare à l'Euro 2016 qui se déroulera à domicile (en France).

Le tirage au sort de l'Euro 2016 a lieu en  et place la France dans le groupe A, face à la Roumanie (France-Roumanie sera le match d'ouverture de l'euro 2016), l'Albanie (rencontrée en amical deux fois) et la Suisse (battue en 2014 durant la phase de groupe de la coupe du monde). Ce groupe, a priori abordable, pourrait se montrer compliqué si les Bleus ne se montrent pas à la hauteur des attentes et surtout à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. Ainsi les Bleus font partie des favoris pour gagner l'Euro 2016, en tout cas s'ils restent dans la dynamique qui les pousse vers le haut depuis 2014.

L'équipe

Effectif à l'Euro 2016

Joueurs utilisés 

 
 Nombre de joueurs utilisés : 43

Buteurs 

11 buts
 Olivier Giroud ( x3, , , ,  x2, ,  x2)
10 buts
 Antoine Griezmann ( x2,  x2, ,  x2, ,  x2)
6 buts
 Dimitri Payet (, , , , , )
4 buts
 Blaise Matuidi ( x2, , )
3 buts
 Karim Benzema (,  x2)
 André-Pierre Gignac (, , )
 Paul Pogba (, , )
2 buts
 Loïc Rémy (, )
 Raphaël Varane (, )
 Mathieu Valbuena (, )
1 but
 Alexandre Lacazette ()
 Nabil Fekir ()
 Yohan Cabaye ()
 N'Golo Kanté ()
 Kingsley Coman ()
 Laurent Koscielny ()

Passeurs 
6 passes
 Antoine Griezmann
  : à Alexandre Lacazette
  : à Karim Benzema
  : à N'Golo Kanté
  : à André-Pierre Gignac
  : à Paul Pogba
  : à Dimitri Payet
4 passes
 Anthony Martial
  : à Karim Benzema
  : à Olivier Giroud
  : à Olivier Giroud
  : à Blaise Matuidi
3 passes
 Bacary Sagna
  : à Blaise Matuidi
  : à Olivier Giroud
  : à Antoine Griezmann
 Blaise Matuidi
  : à André-Pierre Gignac
  : à Olivier Giroud
  : à Olivier Giroud
 Dimitri Payet
  : à Kingsley Coman
  : à Olivier Giroud
  : à Olivier Giroud
2 passes
 Mathieu Valbuena
  : à Raphaël Varane
  : à Yohan Cabaye
 Olivier Giroud
  : à Antoine Griezmann
  : à Antoine Griezmann
1 passe
 Karim Benzema
  : à Antoine Griezmann
  Geoffrey Kondogbia
  : à Olivier Giroud
 Paul-Georges Ntep
  : à Nabil Fekir
 Moussa Sissoko
  : à Dimitri Payet
 Kingsley Coman
  : à Blaise Matuidi
 Paul Pogba
  : à Olivier Giroud
 N'Golo Kanté
  : à Dimitri Payet
 Adil Rami
  : à Antoine Griezmann
 André-Pierre Gignac
  : à Dimitri Payet

Matchs de la campagne 2014-2016 
Le tableau suivant liste les rencontres de l'équipe de France depuis la fin de la Coupe du monde 2014.

Classement FIFA 

Durant cette période (2014-2016), l'équipe de France subit une lourde chute au classement FIFA en , avec une fin de saison 2014-2015 ratée. Cependant, les bonnes performances des Bleus dans la première partie de la saison 2015-2016 ne permettent pas à ceux-ci de remonter au classement jusqu'en , où ils remontent de 4 places, de la  à la .

Bilan 

|-bgcolor=lightgreen
 
|}
L'équipe de France connaît depuis la coupe du monde 2014 au Brésil une période positive et des résultats réguliers. Cependant, la fin de saison 2014-2015 a été marqué par deux grosses contre-performances (Belgique et Albanie). On peut cependant noter que durant cette période (2014-2016), la France a vaincu l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne, trois grandes équipes européennes.

Audiences

Notes et références 

2014-2016
Football en France en 2014
Football en France en 2015
Football en France en 2016